Ру́ге () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Руге, Арнольд (1802—1880) — немецкий писатель.
 Руге, Георг (1852—1919) — немецкий анатом.
 Руге, Карл (1846—1926) — немецкий патолог.
 Руге, Ойген (род. 1954) — немецкий писатель и переводчик.
 Руге, Отто (1882—1961) — верховный главнокомандующий Королевских вооружённых сил Норвегии.
 Руге, Софус (1831—1903) — немецкий географ.
 Руге, Фолькер (род. 1942) — немецкий политик.
 Руге, Фридрих (1894—1985) — немецкий адмирал, историк. Внук Софуса Руге.
 Руге, Эмильян Викторович фон (ок. 1794 — после 1857) — военный топограф; генерал-лейтенант Русской императорской армии.